Die K5 League Ulsan 2022 war die vierte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 22. Mai und endete am 18. September 2022. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Spielplan

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Ulsan 2022 auf joinkfa.com (koreanisch)

2022
Fußballsaison 2022